Shelby Rogers era la campionessa in carica, ma ha deciso di non partecipare.

In finale Madison Brengle ha sconfitto Robin Anderson con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Madison Brengle (Campionessa)
  Misaki Doi (quarti di finale, ritirata)
  Maddison Inglis (primo turno)
  Harriet Dart (primo turno)

 Caty McNally (semifinale)
 Katarzyna Kawa (secondo turno)
 Lizette Cabrera (quarti di finale)
 Hailey Baptiste (primo turno)

Wildcard 

  Reese Brantmeier (primo turno)
  Elvina Kalieva (secondo turno)

 Ashlyn Krueger (primo turno)
 Katrina Scott (quarti di finale)

Qualificate 

  Ellie Douglas (primo turno)
  Alexa Glatch (secondo turno)

 
  Catherine Harrison (secondo turno)
  Dalayna Hewitt (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dow Tennis Classic 2021